Gudewerth oder Gudewerdt ist der Familienname einer Eckernförder Künstlerfamilie von Bildschnitzern der Renaissance und des Barocks, die den Kern der Eckernförder Bildschnitzerschule bildeten.

 Hans Gudewerdt (I) († 1642), auch: H. G.der Ältere
 Hans Gudewerth der Jüngere, auch: Hans G. (II)
 Hans Gudewerdt (III), auch: H. G. der Jüngste